Гіза́нде (, ) — власна назва.

Топоніми

Гізанде (Брага)
Гізанде (Санта-Марія-да-Фейра)